«Клуб „CBGB“» () — фильм режиссёра Рэндолла Миллера о нью-йоркском музыкальном клубе «CBGB». Премьера картины состоялась в 3 октября 2013 года на фестивале «CBGB».

Сюжет 
Фильм рассказывает историю Хилли Кристала и его нью-йоркского клуба «CBGB», ставшего местом рождения андеграундного рок-н-ролла и панка. Когда у Кристала возникли трудности с приглашением кантри-групп, он открыл свои двери другим стилям рок-музыки. Перед группами ставилось лишь одно требование: играть собственные песни. Никаких Топ-40 и каверов. Это было кредо, по которому он жил — поддерживать артиста любой ценой. Как ни странно, Хилли Кристал стал известен как крёстный отец панка, предоставив шанс таким группам, как Blondie, Television, Ramones, Talking Heads, Dead Boys и The Police.

В ролях

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы 2013 года
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о панк-культуре
Фильмы Рэндолла Миллера
Фильмы о рок-музыке
Фильмы на английском языке
Фильмы Рэндалла Миллера
Фильмы США 2013 года